Die Saison 2014/15 der Oberliga Hamburg war die 70. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hamburg und die 7. als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland.

Für die Spielzeit 2014/15 hatten sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Absteiger aus der Regionalliga Nord 2013/14: SC Victoria Hamburg
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Hamburg 2013/14:
 Altona 93
 HSV Barmbek-Uhlenhorst
 TSV Buchholz 08
 SV Curslack-Neuengamme
 TuS Dassendorf
 FC Elmshorn
 SV Halstenbek-Rellingen
 SC Condor Hamburg
 Meiendorfer SV
 Niendorfer TSV
 VfL Pinneberg
 SV Rugenbergen
 Germania Schnelsen
 SC Vier- und Marschlande
 die Aufsteiger aus den beiden Staffeln der Landesliga Hamburg 2013/14:
 Hammonia: USC Paloma Hamburg (Vizemeister)
 Hansa: Buxtehuder SV (Meister), FC Süderelbe (Vizemeister)

Auf- und Abstiegsregelung 
 Aufstieg in die Regionalliga Nord
 Der Meister der Oberliga Hamburg ist zur Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Regionalliga Nord berechtigt. Bei einem Verzicht rückt das bestplatzierte aufstiegsberechtigte Team nach. Für die Regionalliga-Saison 2015/16 hat aus der Oberliga Hamburg nur der SC Victoria Hamburg eine Zulassung beim Norddeutschen Fußball-Verband beantragt. Nach der erfolgten Zulassung verzichtet der SC Victoria Hamburg auf eine Teilnahme an den Aufstiegsspielen aus wirtschaftlichen Gründen. Damit gibt es in dieser Saison keinen Aufsteiger.
 Abstieg in die Landesligen
Die letzten drei Klubs steigen in jedem Fall in die Landesligen ab. Sollte aus der Regionalliga Nord mehr als ein Verein in die Oberliga Hamburg absteigen, erhöht sich mit jedem weiteren Absteiger aus der Regionalliga Nord auch die Anzahl der Absteiger aus der Oberliga Hamburg. Bei vier Vertretern des HFV in der Regionalliga Nord 2014/15 ergibt sich somit eine maximal mögliche Anzahl von sechs Absteigern.
 Aufstieg aus den Landesligen
Nur die Meister der beiden Landesligen haben ein Aufstiegsrecht. Sollte der Meister der Oberliga Hamburg aufsteigen, spielen die beiden Vizemeister der Landesligen in einer Aufstiegsrelegation einen weiteren Aufsteiger aus. Sollte ein oder mehrere Vereine keine Lizenz für die kommende Oberliga-Saison erhalten bzw. auf sein Startrecht verzichten, steigt auch der in der Aufstiegsrelegation unterlegene  Vizemeister auf. Anschließend würden nach dem gleichen Verfahren weitere Vereine aus den Landesligen nachrücken, bis die Anzahl der Teilnehmer der Oberliga Hamburg 2015/16 genau 18 Vereine beträgt.

Tabelle 

Der FC Elmshorn hat seine Mannschaft aus wirtschaftlichen Gründen Mitte Dezember 2014 vom Spielbetrieb in der Oberliga abgemeldet und stieg damit ab. Alle Spiele mit Elmshorner Beteiligung wurden annulliert.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Die Vizemeister der beiden Landesliga-Staffeln spielen nach Beendigung der Saison in zwei Spielen einen weiteren Aufsteiger in die Oberliga aus.

|}

Einzelnachweise 

2014
Oberliga Hamburg 2014/15